British American Racing (BAR) — автогоночна команда, яка виступала в чемпіонаті світу Формула-1 з 1999 по 2005 роки. Заснована в 1998 році Крейгом Поллоком і тютюновою компанією «British American Tobacco». У 2005 році викуплена концерном «Honda» і з 2006 року виступала як заводська команда «Хонда».

Історія 
Компанія «British American Tobacco» (BAT) багато років була пов'язана з Формулою-1, її торгові марки демонструвалися на гоночних болідах, якими керували різні команди.
У 1997 році корпорація переконала Крейга Поллока забезпечити більшу частину акцій для придбання команди «Tyrrell» за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Поллок, Адріан Рейнард та Рік Горн володіли меншою часткою долі команди. Угода придбання команди «Tyrrell» була оголошена 2 грудня 1997 року. Команда офіційно продовжувала носити назву «Tyrrell» у 1998 році, аж до перейменування в «BAR» наступного року.

23 липня 1998 року «BAR» оголосила про підписання вигідного контракту з чемпіоном світу Жаком Вільневим з команди «Вільямс» на чемпіонат 1999 року. Поллок був менеджером Вільнева протягом всієї його гоночної кар'єри. До Вільнева приєднався новачок у Формулі-1 Рікардо Зонта. Шасі гоночного боліда було побудовано компанією Reynard Motorsport на новій фабриці в Бреклі і посилено двигунами Supertec (переробленими Renault).

Команда «BAR» мала гасло «Традиція досконалості» (), яка була розцінена експертами як жарт, оскільки команда не мала історії і тому такої традиції взагалі не було. Адріан Рейнард також дав амбітну заяву, що команда виграє гонку в дебютному сезоні.

Результати виступів BAR у Формулі-1 

Примітки
 – Водій не закінчив Гран-Прі, але був класифікований, оскільки пройшов понад 90% дистанції гонки.

Примітки

Посилання 

 Статистика сезонів команди BAR 

Команди Формули-1
Спортивні клуби, засновані 1998
Засновані у Великій Британії 1998